119 км (119-ий кіломе́тр; Сто дев'ятнадцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.
Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

119 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — Воскобійня.
 119 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Новомосковськ-Дніпровський — Павлоград I.
 119 км — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.

119 км — зупинний пункт Волховстроївського напрямку Жовтневої залізниці.
 119 км — зупинний пункт Калінінградської залізниці.
 119 км — зупинний пункт Куйбишевської залізниці.
 119 км — зупинний пункт Савеловського напрямку Московської залізниці.
 119 км — зупинний пункт Східно-Сибірської залізниці.

Див. також 
 119 (значення)
 119
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)